Melisa, cuyo nombre significa «abeja», es el nombre de varios personajes de la mitología griega. 

Melisa, hija de Meliseo, rey de Creta. Las hermanas de Melisa fueron Ida y Amaltea. Se dice que las tres hermanas ayudaron a salvar a Zeus de su padre Crono. Con este fin escondieron al pequeño Zeus en una caverna del monte Ida, en la Isla de Creta y lo alimentaron con miel y la leche de Amaltea. Meliseo convirtió a su hija Melisa en la primera sacerdotisa de Rea. 

Melisa, sacerdotisa de Deméter. Fue despedazada por sus vecinas, que intentaron hacerla desvelar los misterios en los que había sido iniciada por la diosa. Como castigo, Deméter mandó una peste que asoló el lugar e hizo nacer abejas del cuerpo de Melisa.

Referencias